Dürig oder Duerig ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Dürig (1903–1978), Schweizer Architekt, siehe Bräuning, Leu, Dürig
 Ernst Dürig (1888–1951), deutscher Jurist
 Georg Duerig (1823–1905), deutscher Forstmeister und Reichstagsabgeordneter
 Günter Dürig (1920–1996), deutscher Staatsrechtsprofessor
 Jean-Pierre Dürig (* 1958), Schweizer Architekt
 Regina Dürig (* 1982), deutsche Schriftstellerin
 Uta-Micaela Dürig (* 1964), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin und Managerin

Siehe auch:
 Dörig
 Durig
 Thürig